Серва́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Перонна. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01405.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Лиона, в 10 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На севере коммуны протекает река Вель.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1184 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 757 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 559 были экономически активными, 198 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 559 активных жителей работали 530 человек (286 мужчин и 244 женщины), безработных было 29 (12 мужчин и 17 женщин). Среди 198 неактивных 58 человек были учениками или студентами, 74 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн